Герсхайм () — коммуна в Германии, в земле Саар. 

Входит в состав района Саарпфальц.  Население составляет 7121 человек ( на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 57,48 км². Официальный код  —  10 0 45 113.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саара